Ramsjösjön kan syfta på:

Ramsjösjön, Hälsingland
Ramsjösjön, Småland
Ramsjösjön, Ångermanland